Tam Dân, een xã in het district Phú Ninh in de Vietnamese provincie Quảng Nam 
 Tam Đàn, een xã in het district Phú Ninh in de Vietnamese provincie Quảng Nam